Birkenfelde ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Birkenfelde, eine Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Birkenfelde (Lindow (Mark)), eine Ortschaft im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg; siehe: Lindow (Mark)
 Birkenfelde (Pritzwalk), ein Wohnplatz im Landkreis Prignitz, Brandenburg; siehe: Pritzwalk
in Polen
 Borkowo (Połczyn-Zdrój) (ehemals Birkenfelde im Landkreis Belgard, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Połczyn-Zdrój
 Brzeziny (ehemals Birkenfelde im Landkreis Schroda, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Środa Wielkopolska
 Brzyskorzystew (ehemals Birkenfelde im Landkreis Dietfurt, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Gmina Żnin
 Godziszewo (ehemals Birkenfelde im Landkreis Wollstein, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Siedlec (Großpolen)
 Gołkowo (Rymań) (ehemals Birkenfelde im Landkreis Kolberg-Körlin, Pommern), ein Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern
 Grzymała (ehemals Birkenfelde im Landkreis Stuhm, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Gmina Stary Targ
 Hanulin (ehemals Birkenfelde im Landkreis Kempen, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Gmina Kępno
 Sitowo (ehemals Birkenfelde im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gmina Wałcz
 Wykopki (ehemals Birkenfelde im Landkreis Schlawe, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Zbytowo (ehemals Birkenfelde im Landkreis Mogilno, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Gmina Mogilno
in Russland
 Birkenfelde (Pillkallen, Schirwindt), verlassener Ort in der Oblast Kaliningrad
 Birkenfelde (Gut im Kreis Pillkallen), ab 1928 Birkenhof, nach 1945 Teil von Kustarnikowo, eines verlassenen Ortes in der Obkast Kaliningrad
 Stolbowoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk) (ehemals Birkenfelde im Landkreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen), verlassener Ort in der Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Birkenfeld